Kosciusko steht für:

 Kosciusko (Mississippi), Ort im Attala County, Mississippi, Vereinigte Staaten
 Kosciusko County, County in Indiana, Vereinigte Staaten
 (90698) Kościuszko, Asteroid des Hauptgürtels

Kosciusko oder Kościuszko ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Kazimierz Kościuszko († 1729/1730), kurländischer  Adliger
 François Kosciusko-Morizet (* 1940), französischer Politiker, Bürgermeister von Sèvres
 Nathalie Kosciusko-Morizet (* 1973), französische Politikerin
 Tadeusz Kościuszko (1746–1817), polnisch-US-amerikanischer Freiheitskämpfer und General

Siehe auch:
 Mount Kosciusko
 Kościuszko-Aufstand, Erhebung polnischer Patrioten
 Kosciuszko-Nationalpark in New South Wales, Australien
 Thaddeus Kosciuszko National Memorial, Gedenkstätte in Philadelphia